Николаев може да се отнася за:

селищата:
 Николаев – областен град в Украйна;
 Николаев (град, Лвовска област) – районен град в Украйна;
 села в Украйна и Русия;

или за хора с такова фамилно име:
 Андриан Николаев (1929 – 2004), съветски космонавт;
 Апостол Николаев-Струмски (1886 – 1971), български композитор;
 Данаил Николаев (1852 – 1942), български генерал;
 Леонид Николаев (1878 – 1942), руски пианист;
 Леонид Николаев (убиец) (1904 – 1934), руски убиец;
 Николай Николаев (диригент) (1852 – 1938), български диригент;
 Николай Николаев (политик) (1887 – 1961), български политик;
 Николай Николаев (актьор) (1940 – 2018), български актьор;
 Виктор Николаев (р. 1979), български журналист;
 Николай Николаев (футболист) (р. 1997), български футболист.